Pille steht für:

 Pille, eine Arzneiform
 Antibabypille, umgangssprachlich
 Die Pille, deutsche Wochenzeitschrift (1920–1922)
 als rote Kugel oder Scheibe dargestellte gemeine Figur, siehe Kugel (Heraldik)

Spitzname:
 sprechender Fußball des Maskottchens der Fußball-WM 2006, siehe Goleo VI
 der Schiffsarzt aus der Fernsehserie Raumschiff Enterprise, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Dr. Leonard „Pille“ McCoy
 Horst Gecks (* 1942), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Puppendoktor Pille, DFF-Fernsehfigur

Pille ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Pille (1936–2017), deutscher Politiker (LDPD), Abgeordneter der Volkskammer, Bürgermeister von Sangerhausen
 Lolita Pille (* 1982), französische Schriftstellerin
 Markus Pille-Schowe (* 1963), deutscher Lehrer und Jugendbuchautor
 Sebastian Pille (* 1980), deutscher Komponist
 Sylvia Pille-Steppat (* 1967), deutsche Architektin und Pararuderin

Siehe auch:
 Bittere Pillen
 Pile
 Pill